

Localités italiennes
Torri del Benaco est une commune de la province de Vérone dans la région Vénétie.
Torri di Quartesolo est une commune de la province de Vicence dans la région Vénétie.
Torri in Sabina est une commune de la province de Rieti dans la région Latium.

Nom de famille
Pietro Torri, compositeur italien

Prénom
Torri Edwards, est une athlète américaine pratiquant le sprint
Torri Higginson, actrice canadienne de la série Stargate SG-1

Homonymie de prénom